Ritual steht für:
 Ritual, nach vorgegebenen Regeln ablaufende, feierlich-festliche Handlung mit hohem Symbolgehalt
 Ritualisierung (Biologie), eine angeborene Abfolge von Verhaltensmustern
 Ritual (Band), schwedische Progressive-Rock-Band
 Ritual (Ritual-Album), Debütalbum der gleichnamigen Band
 Ritual (Master’s-Hammer-Album), Debütalbum der tschechischen Metal-Band Master’s Hammer
 Ritual (Musik), Musikrichtung
 Ritual Entertainment, US-amerikanischer Computerspielhersteller

Ritual ist der Titel folgender Filme:
 Ritual (Film), französischer Spielfilmporno von Louis Moire (2008)

Siehe auch:
 Mantic Ritual, US-amerikanische Thrash-Metal-Band
 Ritual Carnage, japanische Thrash-Metal-Band
 Rituale, Roman von Cees Nooteboom
 Rituale Romanum, liturgisches Buch der Feiern nach dem Römischen Ritus der katholischen Kirche
 Ritualmagie, Ausübung von Ritualen zu magischen Zwecken
 Superjoint Ritual, früherer Name der US-amerikanischen Metal-Band Superjoint
 The Ritual